Das Vermächtnis des Inka bezeichnet:

 einen Karl-May-Roman: Das Vermächtnis des Inka (Roman)

 einen Spielfilm: Das Vermächtnis des Inka (Film)